Troutbeck ist der Name folgender Orte in England:
 Troutbeck (Eden) im Lake District
 Troutbeck (South Lakeland) im South Lakeland District

Troutbeck ist der Familienname folgender Personen:

Siehe auch:
 Trout Beck